Чемпіонат Шотландії з футболу 1920—1921 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 16 серпня 1920 та фінішував 30 квітня 1921. Це 31-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій одинадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1921
Шотландія
Шотландія